

Toponyme

Canada 
 Creston, ville de Colombie-Britannique.
 Creston, communauté de Terre-Neuve-et-Labrador.

États-Unis 
 Creston, ville de Californie.
 Creston, village de l'Illinois.
 Creston, ville de l'Iowa.
 Creston, localité de Louisiane.
 Creston, ville du Nebraska.
 Creston, ville de l'Ohio.
 Creston, ville de l'État de Washington.

Patronyme 

 René-Yves Creston (1898 - 1964) est un ethnologue, résistant et nationaliste breton.
 Suzanne Creston (1899 - 1979), artiste bretonne
 Paul Creston (1906 - 1985), compositeur américain

Entreprise 
 Creston est une entreprise du secteur de la domotique.